Philip Davis, Philippe Davies ou Phil Davies peut désigner :
 Phil Davies (1928-2018), international de rugby à XV anglais ;
 Philip R. Davies (1945-), bibliste britannique ;
 Phil Davies (1963-), international de rugby à XV gallois ;
 Philip Davies (1972-), homme politique britannique ;
 Phil Davies (1981-), joueur de rugby à XV anglais ;
 Philippe Davies (1990-), joueur de soccer canadien.